Ciénega kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Ciénega (ort), Boyacá, 
 Ciénega (kommun), Boyacá,

Mexiko 

 La Ciénega (ort i Mexiko, Hidalgo, La Misión), 
 Ciénega del Pastor, ort, Jalisco, Atotonilco el Alto, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar